Viale Italia, nella toponomastica delle città italiane, è la denominazione spesso riservata ad arterie di una certa importanza per centralità o per valore storico.

* Viale Italia è una delle principali arterie di Avellino

 Viale Italia. Principale arteria de La Spezia.
 Viale Italia. Una delle principali arterie di Sassari.

Pagine correlate 
Corso Italia